Einsamkeit steht für:

 Einsamkeit, Wahrnehmung sozialer Isolation
 Einsamkeit (Insel), russische Insel 

literarische Werke:
 Einsamkeit (Andersson) (Ensamheten), Roman von Ingrid Andersson (1975)
 Die Einsamkeit der Primzahlen, Roman von Paolo Giordano (2008)
 Die Einsamkeit des Langstreckenläufers (Erzählung) von Alan Sillitoe (1959)
 Hundert Jahre Einsamkeit, Roman von Gabriel García Márquez (1967)
 Die Erfindung der Einsamkeit, Prosaband von Paul Auster (1982)
 Die Geschichte der Einsamkeit, Roman von John Boyne (2014)
 Das Labyrinth der Einsamkeit, Essay von Octavio Paz (1950)
 Quell der Einsamkeit, Roman von Radclyffe Hall (1928)
 Zwei Einsamkeiten, Roman von Wladimir Makanin (1987)

Filme:
 Angst und Einsamkeit, US-amerikanischer Film von Robert Taicher (1986)
 Die Einsamkeit der Krokodile, deutscher Film von Jobst Oetzmann (2000)
 Die Einsamkeit der Primzahlen (Film), italienischer Film von Saverio Costanzo (2010)
 Die Einsamkeit des Langstreckenläufers (Film), britischer Film von Tony Richardson (1962)
 Die plötzliche Einsamkeit des Konrad Steiner, Schweizer Film von Kurt Gloor (1976)
 Mein Traum oder Die Einsamkeit ist nie allein, deutscher Film von Roland Reber (2008)

Siehe auch:
 Festung der Einsamkeit, Handlungsschauplatz bei Superman
 Wege aus der Einsamkeit, deutscher Verein für Senioren
 
 Einsam (Begriffsklärung)
 Der Einsame
 Die Einsamen
 Einsame Zahl
 Isolation